Россия на летних Паралимпийских играх 2012 представлена 182 спортсменами в 12-ти видах спорта: академической гребле, велоспорте, волейболе сидя, дзюдо, легкой атлетике, настольном теннисе, пауэрлифтинге, плавании,стрельбе из лука, пулевой стрельбе, фехтовании сидя, футболе (по 7 человек).

Медали

Медалисты 

* — Спортсмены, участвовавшие в предварительных соревнованиях, но не в финале.

Медали по дням

Медали по видам спорта

Медали по полу

Результаты соревнований

Академическая гребля 

 Спортсменов — 5
 Мужчины
 Женщины

Велоспорт 

 Спортсменов — 2

Волейбол сидя 

 Спортсменов — 11
 Команда представлена игроками екатеринбургской команды «AVS Родник»
 Результаты
 Группа A

Дзюдо 

 Спортсменов — 11

Лёгкая атлетика 

 Спортсменов — 53

Настольный теннис 

 Спортсменов — 9

Пауэрлифтинг 

 Спортсменов — 14

Плавание 

 Спортсменов — 36

Стрельба 

 Спортсменов — 7

Стрельба из лука 

 Спортсменов — 8

 Мужчины

 Женщины

Фехтование сидя 

 Спортсменов — 12

Футбол (по 7 человек) 

 Спортсменов — 12

Россия на Паралимпийских играх
Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
Спорт в России в 2012 году